Дейв Гиббонс (, род. 14 апреля 1949 года) — британский художник комиксов, сценарист, иногда автор шрифтов и инкер. Наиболее известен благодаря сотрудничеству с Аланом Муром в графическом романе Хранители и в книге о Супермене For the Man Who Has Everything. Иллюстрировал антологию 2000 AD, в которую входит научно-фантастический стрип Rogue Trooper.

Карьера 
Свою карьеру в комикс-индустрии Гиббонс начал в 1973 году, работая над серией 2000 AD для британского издательства IPC. В 1980 году он переехал в США и получил работу в DC Comics, где первое время занимался иллюстрированием текущей серии о Зелёном Фонаре. Первой работой Гиббонса в издательстве стал выпуск Green Lantern #161 (февраль 1983), который он подготовил совместно со сценаристом Тоддом Кейном, а также почти одновременно с этим сюжет «Creeper», который вышел в выпусках Flash #318-319 . С выпуска С Green Lantern # 172 (январь 1984), Гиббонс начал работать с Леном Уэйном. После выпуска «Tales of the Green Lantern Corps» и последующего за ним #186 (март 1985), Гиббонс оставил работу над серией, вернувшись к ней позже только один раз, вместе с Аланом Муром в сюжете «Mogo Doesn’t Socialize» в выпуске Green Lantern # 188. В 1986—1896 годах, работы Гиббонса появились на обложке Who’s Who in the DC Universe для DC Comics и The Official Handbook of the Marvel Universe Deluxe Edition для Marvel Comics. В декабре 1986 года, он участвовал в написании Brickman #1 для издательства Harrier Comics, вместе с Кевином О’Нилом. С мая по август 1998 года он занимался иллюстрированием мини-серии The Phantom вместе с Джо Орладно и Питером Дэвидом, а также в маей 1988 году нарисовал выпуски Action Comics #600-601.

Наибольшую известность Гиббонсу принесло сотрудничество с Аланом Муром в работе на графическим романом из 12-ти частей Хранители, который до настоящего времени остается одним из самых продаваемых графических романов всех времен. Художественные работы Гиббонса в романе незначительно отличаются от общепринятого в то время стиля иллюстрирования. Работа принесла ему две Премии Джека Кирби вместе с Аланом Муром. Гораздо позже, в 2008 году, Гиббонс вернулся к работе над Хранителями — на этот раз для создания книги, рассказывающей о съёмках полнометражного фильма по мотивам романа, а также поучаствовал в создании самого фильма, в частности, в некоторых эскизах и дизайнах костюмов.

После Хранителей, в 1990-х, Гиббонс занимался в основном иллюстрированием отдельных выпусков для нескольких издательств. В то время из под его пера вышли такие серии как Give Me Liberty  вместе с Фрэнком Миллером для издательства Dark Horse Comics, кроссовер Batman Vs. Predator вместе с Адамом Кубертом в декабре 1991-феврале 1992, Martha Washington Goes to War вместе с Фрэнком Миллером в 1994 году и другие. В 2001 году вместе со Стэном Ли участвовал в создании Just Imagine… Stan Lee creating Green Lantern в рамках проекта Marvel/DC Just Imagine…, в котором Стэн Ли «пересоздает» некоторых известных персонажей DC. Он написал для DC шесть выпусков серии The Rann/Thanagar War, а в конце 2000-х годов представил новую альтернативную обложку для издательства IDW Publishing, которое занималось переизданием Doctor Who comics. кроме того, Гиббонс разработал новый логотип для издательства Oni Press, которое выпускает комиксы Скотт Пилигрим.

Награды

Победы 
 Премия Кирби за «Лучшую новую серию» (1987, Хранители, совместно с Аланом Муром)
 Премия Кирби как «Лучший писатель/художник (один или в команде)» (1987, Хранители, совместно с Аланом Муром)

Номинации 
 Премия Кирби за «Лучший одиночный выпуск» (1986, Superman Annual #11 совместно с Аланом Муром)
 Премия Кирби за «Лучший одиночный выпуск» (1987, Хранители, совместно с Аланом Муром)
 Премия Кирби за «Лучший одиночный выпуск» (1987, Хранители, совместно с Аланом Муром)

Библиография

Amalgam 
 Super-Soldier, one-shot (1996)
 Super Soldier: Man of War, one-shot (1997)

Dark Horse 
 Give Me Liberty, мини-серия, #1-4 (1990)
 Martha Washington Goes to War, мини-серия, #1-5 (1994)
 Happy Birthday, Martha Washington", уан-шот (1995)
 Martha Washington Stranded in Space", уан-шот (1995)
 Martha Washington Saves the World, мини-серия, #1-3 (1997)
 Martha Washington Dies, уан-шот (2007)

DC 
 Green Lantern, vol. 1, #160, 162, 165—167, 173—176, 178—183, 185—186, 188 (1983-85)
 Green Lantern Corps, vol. 2, #1-6, 10-17 (сценарист); #4-6, 10 (художник) (2006-07)
 Green Lantern Corps: Recharge, мини-серия, #1-5 (сценарист, 2006)
 The Originals, one-shot (сценарист/художник, 2004)
 Rann-Thanagar War, мини-серия, #1-6 (сценарист, 2005)
 Superman ежегодние #11 (1985)
 Watchmen, ограниченная серия, #1-12 (1986-87)
 Wednesday Comics (Kamandi) #1-12 (сценарист, 2009)
 World’s Finest, мини-серия, #1-3 (сценарист, 1990)

IPC 
 2000 AD (Harlem Heroes): #1-24;(Dan Dare): #28-60, 65-78, 85, 100.107, 109—126; (Ro-Busters): #86-87, 91, 98-101; (Judge Dred): #130 (1979); (ABC Warriors) #130-131; (Ro-Jaws' Robo-Tales): #157, 176, 181, 183—184, 196; (Rogue Trooper): #228-234, 239—240, 249—250; (Future Shocks): #265, 267, 269, 273, 310; (Tharg the Mighty) #500, 1280; (Rogue Trooper): #650-653, 667—671, 683—687 (1977—2002)
 2000 AD Prog 2000 (Rogue Trooper) (1999)
 Star Lord (Ro-Busters): #3 (1978)

Marvel 
 Captain America, vol. 4, #17-20 (сценарист, 2003)
 Hulk, vol. 1, #1 (1979)

Другие издательства 
 Batman vs. Predator, уан-шот (сценарист, DC/Dark Horse, 1991)
 The Dome: Ground Zero (сценарист, Helix, 1998)
 Doctor Who Weekly #1-16, 19-43, 46-57, 60-69 (Panini)

Примечания

Ссылки 
 Дэйв Гиббонс на Grand Comics Database
 
 Дейв Гиббонс на 2000 AD Оnline
 
 CCI: Дейв Гиббонс Comic Book Resources (28 июля 2008)
 Дейв Гиббонс Live на BICS 2008 Geek Syndicate Panel
 Джордж Коури: Интервью с Дэйом Гиббосом Pop!, Comic Book Resources, (12 октября 2008)
 Дэйв Гиббонс: 'Watching the Watchmen': Part One на сайте Newsarama, (22 октября 2008)
 Гид по «Хранителям» — Интервью с Дэйвом Гиббонсом Comics Bulletin (10 декабря 2008)
 Дейв Гиббонс: Происхождение «Хранителей» The Quietus (6 января 2009)
 «Глазами создателя» — Интервью с Дэйвом Гиббонсом, Liberation Frequency (январь 2009)
 Интервью с Дэйвом Гиббонсом о киноадаптации «Хранителей» Rotten Tomatoes
 Дэйв Гиббонс рассказывает о «Хранителях» The Guardian (12 августа 2009)
 TCJ 300 Conversations: Dave Gibbons & Frank Quitely The Comics Journal (15 декабря 2009)
 Любительская экранизация комикса "Бабочка" Дэйва Гиббонса

Сценаристы комиксов
Сотрудники DC Comics
Художники-иллюстраторы Великобритании